La Copa Italia 1960-61 fue la decimotercera edición del torneo de fútbol Italiano.

También este año ha cambiado el formato de los preliminares por enecima vez, con una primera ronda para los equipos de la serie B, y una segunda ronda que vio la entrada de los equipos de serie A a excepción de los cuatro clubes semifinalistas de la edición anterior.

Primera Ronda 

* 5-2 por penales.

Segunda Ronda 

* 4-3 por penales.

Fase Final

Formaciones 

 ACF Fiorentina
 Albertosi - Robotti - Castelletti - Gonfiantini - Orzan - Marchesi - Hamrin - Micheli - Da Costa - Milan - Petris
 DT: Hidegkuti

 SS Lazio
 Cei - Molino - Eufemi - Carosi - Janich - Carradori - Mariani - Franzini - Rozzoni - Prini - Mattei
 DT: Carver

Árbitro: Rigato di Mestre

Goles: 4' Petris, 80' Milan

Equipo Campeón 

ACF FiorentinaSegundo Título

Fuentes 

http://www.rsssf.com/tablesi/italcup61.html

Copa Italia